Big Eddy steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Big Eddy (Alabama), im Barbour County – nicht mehr existent
 Big Eddy (Idaho), im Boise County
 Big Eddy (Kentucky), im Franklin County

Seen:
 Big Eddy (Georgia)
 Big Eddy (George County, Mississippi)
 Big Eddy (Greene County, Mississippi)
 Big Eddy (Oregon)
 Big Eddy (Tennessee)
 Big Eddy (Harris County, Texas)
 Big Eddy (Jasper County, Texas)

Sonstige:
 Big Eddy Creek, Fließgewässer im Sanders County, Montana
 Big Eddy Park, Park im Columbia County, Oregon

Siehe auch:
 Big Eddy Lake